Das IV. Munizipium Monte Sacro ist eines der 19 Munizipien der Stadt Rom. Es liegt nordöstlich der Altstadt am Ostufer des Tibers.

Monte Sacro hatte 197.256 Einwohner (2006). Es teilt sich in folgende Ortsteile auf:

Das Stadtviertel Monte Sacro entstand zum größten Teil als mittelständisches Wohnviertel nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wird von der Via Salaria durchzogen.

Siehe auch 
 Stadtgliederung Roms

Weblinks 
 Offizielle Website (italienisch)

Stadtteil von Rom